Dirk Verhofstadt – belgijski teoretyk liberalizmu, brat Guya
 Guy Verhofstadt – belgijski polityk, premier Belgii, brat Dirka